Les noms Fernando Martínez ou Fernando Martinez peuvent se référer à :
Fernando Martínez (baseball) (1988-) est un voltigeur des Ligues majeures de baseball qui évolue pour les Astros de Houston.
Fernando Martínez (boxe anglaise) (1991-) est un boxeur argentin.
Luís Fernando Martinez (1980-) est un footballeur brésilien.
Fernando Martínez Castellano (1942-) est un homme politique espagnol.
 Fernando Daniel Martínez, athlète mexicain.